XID – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Maxville (OT) (Canada)